Jüdenhof oder Judenhof ist eine in mehreren deutschen Städten in früheren Jahrhunderten vorhandene Wohnanlage, meist aus dicht nebeneinander stehenden Wohn- und Geschäftshäusern. Den Namen erhielten sie nach den hier angesiedelten Juden.
 
Dazu gehören:
 Großer Jüdenhof in Alt-Berlin
 Judenhof (Altenkunstadt)
 Judenhof Speyer
 Jüdenhof (Dresden), Teil des Dresdner Neumarkts

Judenhof ist auch der Ortsname von: 
 Judenhof (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Judenhof (Kronach), Wohnplatz der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Judenhof (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Judenhof (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Judenhof (Gemeinde Neustadtl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Judenhof Name eines Schlosses
 Ansitz Judenhof in Goldegg, in Salzburg

Siehe auch:
 Neujudenhof